Бейсбольный турнир на XXVIII Летних Олимпийских играх прошёл с 15 по 25 августа 2004 года. В четвёртый раз соревнования входили в основную программу Олимпиады. Игры турнира проходили на поле спортивного комплекса «Элиникон» в пригороде Афин. К участию в играх были допущены игроки профессиональных клубов, но действующих представителей МЛБ среди них не было. В соревнованиях участвовало восемь сборных: Греция (хозяйка игр), Канада и Куба (две лучшие команды по итогам квалификационного турнира Панамериканской конфедерации бейсбола), Япония и Тайвань (две лучшие команды по итогам чемпионата Азии 2003), Италия и Нидерланды (две лучшие команды по итогам квалификационного турнира Европейской конфедерации бейсбола), а также Австралия, выигравшая чемпионат Океании и победившая в стыковом матче чемпиона Африки, сборную ЮАР. На первом этапе команды провели турнир в один круг, четыре лучших сборных разыграли медали в плей-офф. Золото в третий раз в своей истории выиграла команда Кубы, серебро получила сборная Австралии. Бронзовые награды достались команде Японии.

Отмечалась спорность правил квалификации команд на игры. Бейсбол в Греции развит очень слабо, поэтому национальная сборная этой страны комплектовалась из студентов американских университетов, имевших греческие корни. Критике подверглось решение предоставить три места европейским сборным, хотя на мировом уровне сильнее команды из Юго-Восточной Азии и Центральной и Латинской Америки. Из-за отказа организаторов от системы с выбыванием после двух поражений квалификационный турнир не смогла пройти сборная США.

Медалисты

Результаты

Предварительный раунд

Положение команд

Плей-офф

Выборочная статистика

Примечания

Ссылки 
 Обзор турнира на sports-reference.com
 Результаты турнира на sports-reference.com
 Official results book 

Соревнования на летних Олимпийских играх 2004
2004 год в бейсболе